Полушниковые () — семейство растений порядка .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) семейство  включает 4 рода и 93 вида:

 , включает 7 видов
 , монотипный род, представитель: 
 
 , монотипный род, представитель: 
 		
 , включает 84 вида

Примечания 

Плауновидные